Asim Šehić – calciatore bosniaco
 Edin Šehić – calciatore bosniaco
 Faruk Šehić – poeta, scrittore e giornalista bosniaco
 Ibrahim Šehić – calciatore bosniaco